Кайлер Ли Уэст (; урождённая Поттс (); род. 10 апреля 1982) — американская актриса, певица и модель. Наибольшую известность ей принесли роли Лекси Грей в сериале «Анатомия страсти» (2007—2012) и Алекс Дэнверс в сериале «Супергёрл» (2015—2021).

Ранние годы 
Ли родилась в Шарлотт, Северная Каролина, в семье Ивонн Нортон и Роберта Поттса. Она выросла в штате Вирджиния, пока в 12 лет не переехала с семьей в Майами, Флорида. В восьмом классе она стала моделью. Затем она стала практиковаться в актёрском мастерстве, снимаясь в новом подростковом шоу «Hall Pass». Ли не окончила школу, вместо этого она сдала экзамен «California High School Proficiency».

Карьера 
Ли рано начала сниматься в кино, её дебют состоялся в 15 лет в фильме 1997 года «Академия кикбоксинга», где она снялась вместе со своим братом, который играл её возлюбленного. В 2001 году она получила главную роль в комедии «Недетское кино». Также она появилась в клипе Мэрилина Мэнсона «Tainted Love». Она заняла 65 место в журнале Maxim в списке «горячих женщин 2002 года».

В 2007 году Шонда Раймс взяла Ли в свой сериал «Анатомия страсти». Ли сначала снялась в роли женщины в баре Джо, но была замечена Патриком Демпси и в 3 сезоне получила роль Лекси Грей, единокровной сестры Мередит Грей. В 4 сезоне она была повышена до основного состава. Ли покинула шоу в финале восьмого сезона, когда её героиня погибла в авиакатастрофе.

Личная жизнь 
С 2002 года Ли замужем за актёром Нейтаном Уэстом. У них есть трое детей — сын Ноа Уайлд (род. в декабре 2003 года), а также дочери Тейлин Ли (род. в сентябре 2006 года) и Эннистон Кей (род. 7 мая 2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактрисы США
Дети-актёры США